La verbena de la Paloma (película) puede referirse a las siguientes adaptaciones cinematográficas de la zarzuela homónima de Ricardo de la Vega:
La verbena de la Paloma (película de 1921): Dirigida por José Buchs
La verbena de la Paloma (película de 1935): Dirigida por Benito Perojo y protagonzada por Rafael Calvo, Miguel Ligero Rodríguez y Raquel Rodrigo.
La verbena de la Paloma (película de 1963): Dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y protagonizada, entre otros, por Concha Velasco y Vicente Parra.